The Sims 3: Late Night és la tercera expansió del videojoc de simulació de vida The Sims 3 desenvolupada i distribuïda per Electronic Arts. El principal tema de l'expansió és la possibilitat d'anar a discoteques, festes nocturnes, ser famós i característiques semblants a les de The Sims: Superstar i The Sims 2: Night Live. En aquestes noves destinacions els Sims poden conèixer altres Sims, normals, famosos i fins i tot vampirs.

Vegeu també 
 The Sims 3
 The Sims 3: Trotamons
 The Sims 3: Ambitions

Videojocs del 2010
The Sims
Videojocs per a Windows
Videojocs d'Electronic Arts